Remedellesi – abitanti di Remedello Sotto
Remedellesi – abitanti di Remedello